Ре́бе — обращение к раввину и меламеду, титул в хасидизме.
 Ребе́ () — коммуна во Франции, департамент Сена и Марна.